Barrelhouse Records est le label d'une compagnie de disque indépendante américaine. Spécialisé dans le blues et le rockabilly, ce label a été créé au début des années 1970 par George Paulus.

Artistes produits 
 Billy Branch
 Washboard Willie
 Big John Wrencher
 Charlie Feathers
 Harmonica Frank Floyd
 Sleepy John Estes
 Johnny Young
 Blind Joe Hill
 Joe Carter
 Robert Richard
 Marcus Van Story
 Easy Baby
 Chicago Slim

Liens externes 
  Discographie illustrée de Barrelhouse Records

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de blues